Телоген (хімія) () - регулятор росту ланцюга за конденсаційної теломеризації, що передає ланцюг в процесах теломеризації. 
 Телоген (стадія росту волосся)